Schilbe steht für 

 eine in Afrika vorkommende Fischgattung, siehe Schilbe
 ein altes Salzmaß, siehe Salzmaß#Schilbe